Danty ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Tristan Danty d’Isnard (1663–1743), französischer Botaniker
 Jonathan Danty (* 1992), französischer Rugby-Union-Spieler